Guillaume Avocat est un musicologue et professeur de musique français.

Biographie 
Guillaume Avocat est actuellement en doctorat depuis 2015, sous la direction de Rémy Campos et Thierry Favier. Sa thèse porte sur la musique religieuse du maître de chapelle Pierre Desvignes.

À côté de cela, il est secrétaire de la Société française de musicologie.

Il est musicologue à l'Université de Tours et l'Université de Poitiers.

Travaux 

 « Les musiciens d’Église de la Vienne à l’épreuve de la Révolution et du Concordat », Reconversions et migrations professionnelles. Le monde des musiciens et des comédiens à l’heure de la Révolution et de l’Empire, 2018
 « La musique vocale religieuse », Mel Bonis (1858-1937) : Parcours d'une compositrice de la Belle Époque, Étienne Jardin (dir.), Actes Sud / Palazzetto Bru Zane, Paris, 2020.

Références

Liens externes 

Musicologue français